Аммершви́р () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Кольмар — Рибовилле, кантон Сент-Мари-о-Мин. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Кайзерсберг (округ Рибовилле).

Площадь коммуны — 19,66 км², население — 1875 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 1773 человека (2012), плотность населения — 90,2 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1839 человек, а в 2012 году — 1773 человека.

Динамика населения:

История 
Впервые Аммершвир был упомянут в 869 году под названием Amarici Villare. В 1367 году поселение получило статус города. Он принадлежал переднеавстрийскому маркграфству Ландсберг, а в XVI веке перешёл к .

Экономика 
Виноделие играет заметную роль в экономике коммуны.

В 2010 году из 1212 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 950 были экономически активными, 262 — неактивными (показатель активности 78,4 %, в 1999 году — 72,3 %). Из 950 активных трудоспособных жителей работали 883 человека (461 мужчина и 422 женщины), 67 числились безработными (29 мужчин и 38 женщин). Среди 262 трудоспособных неактивных граждан 85 были учениками либо студентами, 115 — пенсионерами, а ещё 62 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 747 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 1771,5 человек. При этом медиана доходов составила 24137 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Аммершвир

Города Франции